Солнцеворо́т:
 Солнцеворот — древнеславянское название астрономического явления солнцестояния, а также посвящённый ему народный праздник.
 «Солнцеворот» — альбом музыкальной группы «Гражданская оборона» (1997).
 «Солнцеворот» — альбом музыкальной группы «Алиса» (2000).
 «Солнцеворот» — фолк-рок группа
 «Солнцеворот» — художественный фильм 2012 года

См. также 

 Солнцестояние (значения)